Фабиан Альберто О’Нил Домингес (; ) — уругвайский футболист, игравший на позиции атакующего полузащитника. Известен по выступлениям за клубы «Насьональ», «Кальяри» и сборную Уругвая. Был в заявке сборной Уругвая на чемпионате мира 2002 года.

Клубная карьера 
О’Нил — воспитанник клуба «Насьональ». В 1992 году он дебютировал в уругвайской Примере и в первом же сезоне стал чемпионом Уругвая. В команде Фабиан провёл три сезона, но так и не стал основным футболистом, в большинстве матчей выходя на замену.

В 1995 году он перешёл в итальянский «Кальяри». В своём первом сезоне О’Нил вместе с клубом вылетел из Серии А. В следующем сезоне он помог команде вернуться в элиту. В 2000 году он перешёл в «Ювентус», но из-за высокой конкуренции не смог пробиться в основу и в межсезонье стал футболистом «Перуджи». За полгода Фабиан сыграл в 9 матчах и отметился 1 мячом. Летом того же года он вернулся в «Кальяри», но, не сыграв ни одного матча, вернулся на родину в «Насьональ». В 2003 году О’Нил завершил карьеру.

Международная карьера 
В 1993 году O’Нил принял участие в розыгрыше Кубка Америки. 16 июня в матче группового этапа против сборной США он дебютировал за сборную Уругвая. 18 августа 1999 года в товарищеском матче против сборной Коста-Рики Фабиан забил свой первый гол за национальную команду.

В 2002 году O’Нил попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира во Японии Южной Корее. На турнире он не смог выйти на поле из-за травмы ахиллова сухожилия.

Голы за сборную Уругвая

Достижения 
Командные

 «Насьональ»
  Чемпионат Уругвая по футболу — 1992

Личная жизнь 
О’Нил был старшим из пяти детей, рождённых Луисом Альберто О’Нилом и Мерседес Домингес. Он был праправнуком Майкла О’Нила, ирландца из графства Корк, прибывшего в Уругвай в 1837 году. Воспитывался бабушкой.

Состоял в официальном браке с женщиной по имени Андреа. У пары есть сын Фавио, также ставший футболистом. От других отношений у Фабиана родились две дочери, одна из которых, Мартина, является игроком в хоккей на траве.

Многие годы О’Нил страдал алкогольной зависимостью. Он умер 25 декабря 2022 года. ESPN сообщил, что О’Нил был госпитализирован за сутки до этого в состоянии комы с кровотечением из-за хронического заболевания печени.

Примечания

Ссылки 
 
 Statistiche su Archiviorossoblu.it 
 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Перуджа»
Умершие от болезни печени